La Cane aux œufs d'or peut faire référence à :
 La Cane aux œufs d'or, nouvelle humoristique de science-fiction d'Isaac Asimov ;
 La Cane aux œufs d'or, film réalisé par Vincent McEveety, sorti en 1971.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre